Sanfelice è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Sanfelici.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente meridionale, è presente prevalentemente nel casertano, beneventano, napoletano, leccese e nella Sicilia occidentale.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 260 presenze.

La variante Sanfelici è mantovana e emiliano-romagnola.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani